Pred lokalnimi volitvami v Sloveniji 2022 organizacije izvajajo javnomnenjske raziskave, z namenom ocenitve volilnega namena prebivalcev Slovenije. Rezultati teh anket so predstavljeni v tem članku.

Navedene javnomnenjske ankete zaobsegajo obdobje od oktobra 2022 dalje. Naslednje lokalne volitve bodo izvedene najpozneje štiri leta od zadnjih.

Raziskovalci javnega mnenja v ankete vključujejo mestne občine, ne pa tudi ostalih občin.

Izvajalci javnomnenjskih raziskav 
Javnomnenjske raziskave volilnega namena pri lokalnih volitvah izvajaja agencija:

 Ninamedia, ki javnomnenjske raziskave izvaja za časnika Dnevnik in Večer.

Raziskave

Ljubljana

Maribor

Kranj

Koper

Sklici 

Lokalne volitve v Sloveniji